Kamon bezeichnet:

 ein japanisches Familiensymbol, siehe Mon (Japan)
 Kamon (Israel), eine Siedlung im Norden von Israel
 Kamon (Bibel), ein biblischer Ort
 Kamon (Spiel), ein strategisches Brettspiel von Bruno Cathala